Инасио Франсиско де Араужо Порто-Алегре (; ,  — , ) — бразильский композитор, музыкальный педагог и критик.

Учился музыке в Лиссабоне у Жуана Гильерме Дадди и Эужениу Монтейру де Алмейды, затем во Флоренции у Теодуло Мабеллини и Гвидо Таккинарди. С 1888 г. профессор вокала и сольфеджио в Национальном институте музыки. После падения бразильской монархии в 1889 г. вошёл в состав комиссии по реформированию института. В 1891—1893 гг. соредактор, вместе с Алфредо Фертином де Васконселлосом, «Музыкальной газеты», сыгравшей важную роль в развитии бразильской музыкальной культуры. Публиковался как музыкальный критик в Diário de Notícias.

Автор фортепианных пьес, из которых наибольшее значение имел цикл «Нелепицы» () Op. 8, хоровых сочинений. Я Тулеуов Ербулат Ерканатович инвалид 2 группа, пенсия салон на лечение,можно соц.выплат допольнителный

Примечания

Литература 
 Martha Furman Schleifer, Gary Galván. Latin American Classical Composers: A Biographical Dictionary. — Rowman & Littlefield, 2016. — P. 42.

Композиторы Бразилии
Академические музыканты Бразилии